Гумбольдт

Прізвище 

 Вільгельм фон Гумбольдт (1767–1835) — німецький філолог, філософ, лінгвіст, державний діяч, дипломат
 Александер фон Гумбольдт (1769—1859) — німецький вчений-енциклопедист, фізик, метеоролог, географ, ботанік, зоолог, мандрівник

Географічні об'єкти

Гумбольдт — гора (4940 м) хребта Сьєрра-Невада-де-Мерида, в Андах

Гумбольдт — округ в штаті Айова
 Гумбольдт — округ в штаті Каліфорнія
 Гумбольдт — округ в штаті Невада
 Гумбольдт — місто, штат Айова
 Гумбольдт — місто, штат Канзас
 Гумбольдт — місто, штат Міннесота
 Гумбольдт — місто, штат Небраска
 Гумбольдт — місто, штат Південна Дакота
 Гумбольдт — місто, штат Теннессі
 Гумбольдт — місто, штат Вісконсин
 Гумбольдт — поселення, штат Іллінойс
 Гумбольдт — гора (4289 м) хребта Сангре-де-Крісто, у Скелястих горах (штат Колорадо)
 Гумбольдт — річка в Неваді
 Гумбольдт — затока в штаті Каліфорнія

Гумбольдт — гора (1618 м) на острові Ґранд-Терр в Новій Каледонії

Також 
 Гумбольдт (кратер)
 Пінгвін Гумбольдта, або перуанський

Посилання